Francesc de Nicolau i de Bofarull (Reus 1805-1867) Noble i funcionari
 Francesc de Nicolau i de Miró (Reus 1756 - Ulldecona 1809) Comerciant i cavaller